Freie Universität steht für folgende Hochschulen: 

 Vrije Universiteit Amsterdam
 Freie Universität Berlin
 Freie Universität Bozen
 Freie Universität Burgas
 Freie Universität Warna
 Ukrainische Freie Universität in München
 Université libre de Bruxelles
 Vrije Universiteit Brussel